Colombina – una maschera veneziana, e per estensione, una donna ingenua e servizievole.
Colombina – diminutivo femminile del nome proprio di persona Colombo
 Colombina – un razzo per fuochi di artificio. Famoso quello usato tradizionalmente davanti al Duomo di Firenze la domenica di Pasqua.
 Colombina – in numismatica è il nome volgare di alcune antiche monete recanti l'effigie di una colomba.
 Colombina – in gastronomia, un antipasto a base di semolino, oppure una focaccia dolce pasquale (Colomba pasquale).

Biologia e botanica
 Colombina – la femmina del colombo oppure il concime ottenuto dai suoi escrementi
 Colombina – varietà di alcune mele dalla polpa molto bianca
 Colombina – nome comune di alcuni funghi del genere Russula, sia velenosi che commestibili oppure della Amanita vaginata
 Colombina – nome comune della Corydalis cava, pianta officinale del genere Coridale
 Colombina – glucoside contenuto nella Iatrorrhiza palmata o Iatrorrhiza columba, pianta officinale del genere Iatrorriza
 Colombina – nome alternativo dato all'uva da tavola colombana
 Colombina – nome di una cultivar di olivo dell'Emilia-Romagna

Toponimi 
 Colombina – frazione del comune italiano di Bertonico

Pagine correlate
Colomba
Colombo